Występy w europejskich pucharach izraelskiego klubu piłkarskiego Maccabi Hajfa.

Wykaz spotkań pucharowych

1993–2000

2001–2020

2021–

Statystyki 
Aktualizacja: 20.11.2022

Bibliografia 
 

Maccabi Hajfa
Izraelskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach